L'Arche de Noé - Disque d'or - 12 Hits 1 Star est un album compilation de la chanteuse Sheila, sorti en 1977.

Liste des titres 

 L'arche de Noé
 Patrick mon chéri
 Le prince en exil
 C'est le cœur
 Ne fais pas tanguer le bateau
 La voiture
 Quel tempérament de feu
 L'Amour qui brûle en moi
 Aimer avant de mourir
 Les femmes
 Les Rois mages
 Tu es le soleil

Production

France 
 33 tours / LP Stéréo  Carrère 67174 sorti en 1977
 Cassette audio  Carrère 70174 sortie en 1977

Etranger 
  33 tours / LP Stéréo  Carrère sorti en 1977

Compilation de Sheila
Compilation musicale sortie en 1977